Röda Kvarn kan syfta på

Moulin Rouge – ett känt nöjesetablissemang i Paris, översatt till svenska som Röda Kvarn
 Röda Kvarn, Borås – en biograf i Borås
 Röda Kvarn, Halmstad – en biograf i Halmstad
 Röda Kvarn, Helsingborg – en biograf i Helsingborg
 Röda Kvarn (biograf, Mölndal) – en biograf i Mölndal
 Röda Kvarn, Stockholm – en biograf i Stockholm
 Röda Kvarn, Ängelholm – en biograf i Ängelholm
 Röda Kvarn, Örebro – en biograf i Örebro
 Röda Kvarn, Övertorneå – en biograf i Övertorneå